Bashing (von engl. bashing „öffentliche Beschimpfung“ bzw. bash „heftiger Schlag“) steht für:

 Bashing (Film), Film von Kobayashi Masahiro (2005)
 Bashing (Verhalten), verbaler oder physischer Angriff im Zuge eines Konflikts

Siehe auch: